
The Beautiful & Damned () — четвёртый студийный альбом американского рэпера G-Eazy, вышедший 15 декабря 2017 года на лейбле RCA Records. Для записи альбома были приглашены такие артисты как Холзи, Карди Би, ASAP Rocky, Кейлани, Jay Ant, E-40, Чарли Пут.

Альбом дебютировал с третьей строчки американского чарта  Billboard 200 с продажами 122 000 копий (68 000 из которых — чистые). Это уже третья пластинка в топ-10 для G-Eazy.

В поддержку альбома было выпущено три сингла: «No Limit», «Him & I» и «Sober».

Список композиций

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификации и продажи 

|
|
|

Примечания

Ссылки 

Альбомы, спродюсированные Murda Beatz
Альбомы G-Eazy
Альбомы RCA Records
Хип-хоп-альбомы
Альбомы США
Альбомы на английском языке
Альбомы, спродюсированные Cubeatz